Abdankung oder abdanken steht für:
 Abdikation, formeller Verzicht auf ein hohes Staatsamt oder den Thron
 Amtsverzicht, freiwilliger Rücktritt von einem hohen Kirchenamt
 Rücktritt als das Niederlegen eines befristeten (öffentlichen) Amtes vor Ablauf der Frist
 Entlassung angeworbener Truppen aus ihrer Dienstverpflichtung, gebraucht vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, siehe Abschied (Militär)
 in der Schweiz: Kirchliche Bestattung (nur als Substantiv gebräuchlich)
 Abdankung (Heinrich Mann), Novelle

Siehe auch: